

Patronyme 

 Henry Seiling (1872 - ?), athlète et tireur à la corde américain ;
 Rodney Seiling (né en 1944), joueur canadien de hockey sur glace ;
 William Seiling (1864-1951), tireur à la corde américain.

Toponyme 
 Seiling, ville américaine située en Oklahoma.